Wyborgski rajon (russisch ) ist der Name folgender Verwaltungseinheiten (Rajons) in Russland:
 Wyborgski rajon (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Wyborgski rajon in Sankt Petersburg, siehe Wyborger Rajon